est premier album EP officiel de Powerman 5000, reprenant le contenu de A Private Little War, mais également créant le contenu de Mega!! Kung Fu Radio.

Liste des titres 
 Public Menace, Freak, Human Fly - 3:38
 Neckbone - 4:00
 Car Crash - 2:42
 Earth Vs. Me - 3:20
 A Swim With The Sharks - 3:20
 Tokyo Vigilante #1 - 3:00
 Organizized - 3:55
 Boredwitcha - 2:50
 Standing 8 - 3:35
 Even Superman Shot Himself - 5:47

Membres du groupe 
 Michael Cummings : Chant
 Adam Williams : Guitare
 Jordan Cohen : Percussion
 Allen Pahanish : Batterie
 Dorian Heartsong : Basse

Liens externes 
 https://www.discogs.com/fr/Powerman-5000-The-Blood-Splat-Rating-System/release/1062649

Album musical sorti en 1995
Album de Powerman 5000